Imperatori - plurale di imperatore
Alexandre Imperatori - pilota automobilistico statunitense
 Luigi Imperatori – pedagogo e teologo svizzero-italiano
 Michaela Imperatori – ex ginnasta italiana
 Natale Imperatori – patriota e militare svizzero
 Paolo Imperatori – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svizzero

Pagine correlate
Imperatore (disambigua)